Stephanopodium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stephanopodium ingår i familjen Dichapetalaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Stephanopodium